«Убийца оставляет цветок» — кинофильм режиссёра Роберта Айскоува по роману «Цветок у стены» Уильяма Бэйера.

Сюжет 
Полицейский расследует убийство своей крестницы. Он понимает, что горячо любимая им родственница стала жертвой серийного убийцы и разрабатывает свою собственную версию, которая и приводит его к раскрытию тайны этого запутанного преступления.

Актёрский состав 
Ричард Кренна
Тайн Дейли
Клифф Горман
Филип Боско
Дайэн Д'Акила
Джон Вернон
Хелен Шейвер
Энджел Дэвид
Майкл Жене
Нив Кэмпбелл
Янник Биссон

Ссылки 
 Рецензия Михаила Иванова

Детективные фильмы США
Экранизации романов США
Фильмы о полицейских